J18 steht für:
 HMS Halland, ein Schiff der schwedischen Marine
 S/2003 J 18, einer der kleineren Monde des Planeten Jupiter
 Johnson-Körper verlängerte Dreieckskuppel, siehe Johnson-Körper #modifizierte Kuppeln und Rotunden